Bastid est un nom propre français qui peut faire référence à  :

Patronyme 

 Adrien Bastid (1853-1903), homme politique français, 
 Jean-Pierre Bastid (1937-), écrivain, réalisateur et scénariste français ;
 Marianne Bastid-Bruguière (1940-), sinologue française.
 Paul Bastid (1892-1974), juriste et homme politique français, 
 Raymond Bastid (1826-1880), homme politique français ;
 Suzanne Basdevant-Bastid (1906-1995), professeur de droit français,

Patronyme français